Urlaub auf Ehrenwort ist der Titel folgender Filme:

 Urlaub auf Ehrenwort (1938), deutscher Film von Karl Ritter
 Urlaub auf Ehrenwort (1955), deutscher Film von Wolfgang Liebeneiner